W  Rumunii
 Horlești – gmina w okręgu Jassy
 Horlești – wieś w okręgu Jassy, w gminie Rediu
 Horlești – wieś w okręgu Jassy, w gminie Horlești